

Geografias 
Marañón (Espanha) — município de Navarra
Rio Marañón — afluente do Amazonas no Peru
Marañón (província) — do Peru

Pessoas 
Gregorio Marañón —  médico, cientista, historiador, escritor e filósofo espanhol (1887–1960)
Rafael Marañón — futebolista espanhol (n. 1948)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes